Geografie
 Alman (dorp) - dorp in Jemen
 `Alman - dorp in Jemen
 Alman Lengeh - dorp in Iran

Personen
 Alman Metten - Nederlands politicus en econoom
 Benjamin Alman - Canadees chirurg
 Samuel Alman - Russisch componist en dirigent

Overig
 Alman (bijnaam) - bijnaam voor een Duitser